Biografies:
 David Marsh (Poplar, Londres, 1894 – Epping, Essex, 1960), ciclista anglès 
 Edward Marsh (Filadèlfia, Pennsilvània, 1874 – 1932), remer estatunidenc 
 Jean Marsh (Londres, 1934), actriu britànica i guionista ocasional 
 John Marsh (Dorking, Surrey, 1752 - Chichester, 1828), compositor anglès 
 Mae Marsh (Madrid, Nou Mèxic, 1894 - Hermosa Beach, Califòrnia, 1968), actriu nord-americana 
 Othniel Charles Marsh (1831 – 1899), paleontòleg
 Tony Marsh o Anthony Ernest Marsh, pilot de curses automobilístiques britànic que va guanyar en sis ocasions el campionat britànic de curses de muntanya
 Warne Marsh (Los Angeles, Califòrnia, 1927 - 1982), saxo tenor estatunidenc 
 Miscel·lània:
 Biblioteca Marsh, biblioteca pública a St. Patrick's Close (Dublín, Irlanda)
 Universitat de William Marsh Rice
 White Marsh, concentració de població designada a l'estat de Maryland (EUA)